Grünheide ist der Name folgender Orte

in Deutschland:
 Grünheide (Mark), Gemeinde im Landkreis Oder-Spree, Brandenburg
 Grünheide (Dettmannsdorf), Ortsteil der Gemeinde Dettmannsdorf im Landkreis Vorpommern-Rügen, Mecklenburg-Vorpommern
 Grünheide (Oberuckersee), Ortsteil der Gemeinde Oberuckersee im Landkreis Uckermark, Brandenburg
 Grünheide (Auerbach/Vogtl.), Ortsteil der Stadt Auerbach/Vogtl. im Vogtlandkreis, Sachsen

in Litauen:
 Grünheide, Kreis Memel, Ostpreußen, jetzt: Grynaičiai, Bezirk Klaipėda

in Polen:
 Grünheide, Kreis Allenstein, Ostpreußen, nach 1945: Zielonka (Barczewo), untergegangener Ort im Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Grünheide, Kreis Johannisburg, Ostpreußen, 1945 bis 2014: Stare Uściany, seit 2015: Uściany Stare, Dorf im Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Grünheide, bis 1930 Kullik, Forstamt und Oberförsterei im Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Grünheide (bis 1938 Grünheyde), Dorf, Kreis Oletzko/Treuburg, Ostpreußen, seit 1945: Jelonek (Świętajno), Dorf im Powiat Olecki, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Grünheide (bis 1938 Grünheyde), Försterei, Kreis Oletzko/Treuburg, Ostpreußen, seit 1945: Jelonek (Kruklanki), Forstsiedlung im Powiat Giżycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Grünheide, Kreis Sensburg, Ostpreußen, seit 1945: Zielony Lasek (Piecki), Ort im Powiat Mrągowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren

in Russland:
 Grünheide, Kreis Insterburg, Ostpreußen, seit 1946: Kaluschskoje (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad

Grünheide ist der Familienname von:
 Andreas Grünheide (* 1613), deutscher Knecht im Herzogtum Preußen

Siehe auch:
 Grünheid